Bräken kan avse flera taxa bland ormbunksväxterna.
 Hällebräkenväxter
 Lundbräknar
 Granbräken
 Nordbräken
 Skogsbräken
 Låsbräkenväxter
 Låsbräknar
 Låsbräken
 Nordlåsbräken
 Topplåsbräken
 Rutlåsbräken
 Dvärglåsbräken
 Höstlåsbräken
 Stor låsbräken
 Örnbräken

Jämför med 
 Fräken

Se även 
 Bräkne härad